Martin Näbauer ist der Name folgender Personen:

* Martin Näbauer (Geodät) (1879–1950), deutscher Geodät
 Martin Näbauer (Physiker) (1919–1962), deutscher Physiker